Андре́й Алексе́евич Соколо́в (род. 13 августа 1962, Москва) — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, телеведущий, продюсер, общественный деятель. Народный артист Российской Федерации (2005).

Биография 
Андрей Соколов родился 13 августа 1962 года в Москве. Отец — Алексей Сергеевич Соколов, строитель, начинал слесарем-сантехником, перед выходом на пенсию работал главным инженером «ПМК-24». Мать — Любовь Матвеевна Соколова, инженер-энергетик. У отца была другая семья. С 13 лет Андрей трудился у отца сначала учеником, а потом слесарем-сантехником 3-го разряда. Учась в школе, занимался плаванием, хоккеем с шайбой (был вратарём, тренировался у Александра Сидельникова), восточными единоборствами, был призёром Москвы по бальным танцам.

После окончания средней школы со второй попытки поступил в Московский авиационно-технологический институт (МАТИ), который окончил в 1986 году, получив специальность «инженер-технолог по производству летательных аппаратов».

В 1986 году поступил на актёрский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина на курс Людмилы Владимировны Ставской, которое окончил в 1990 году. В том же году был приглашён в труппу Московского государственного театра «Ленком», где служит по настоящее время. Сотрудничает также с «Театром имени Моссовета» и «Театром Луны».

Первую роль в кино получил случайно: его, прогуливающегося по Киностудии имени М. Горького в Москве в ожидании знакомой актрисы, заметил режиссёр Виталий Макаров и пригласил в свой музыкальный фильм-сказку «Она с метлой, он в чёрной шляпе» (1987) на роль молодого врача Алексея Орлова.

Всесоюзную популярность Андрей Соколов приобрёл ещё будучи студентом театрального вуза после исполнения главной роли в фильме режиссёра Василия Пичула «Маленькая Вера» (1988). Успех у картины был ошеломляющим, её посмотрел каждый пятый житель Советского Союза. Критики называли «Маленькую Веру» первым отечественным фильмом, преодолевшим табу на секс на советском экране, а Андрей Соколов стал первым секс-символом «перестройки».

Заметными также стали его роли в таких картинах, как «Искусство жить в Одессе» (1989), «Палач» (1990), «Царь Иван Грозный» (1991), «Предсказание» (1993), «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя» (1993). Снялся более чем в семидесяти художественных фильмах и телесериалах.

В 1991 году окончил вечернее отделение Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) по специальности «переводчик» (с английского языка).

В качестве сценариста написал рассказ «Дуэль», который вошёл в киножурнал «Ералаш».

В 1998 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров (ВКСиР) в Москве, где учился у В. В. Меньшова и В. Я. Мотыля.

С 1999 по 2016 год — художественный руководитель театра «Монолог XXI век».

1 ноября 2019 года, в канун «Дня народного единства», в центре «Моя карьера» в Москве прошла Международная акция «Большой этнографический диктант», к которой присоединились более 80 человек в возрасте от 14 до 79 лет, а диктант для них провёл Андрей Соколов.

Президент кинофестиваля гильдии актёров России «Созвездие». Вице-президент детского кинофестиваля «Алые паруса». Попечитель благотворительного фонда «Президент». Академик «Российской академии кинематографических искусств „Ника“».

Выпустил книгу стихов и роман «Новая русская леди». Открыл юридическую фирму и туристическое агентство.

В июне 2021 года начал работу в РГСУ на кафедре актёрского мастерства. С 2022 года — Мастер курса в Институте театрального искусства имени Народного артиста СССР И. Д. Кобзона.

15 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, был внесён в санкционный список Украины.

Личная жизнь 
 Первая жена — Ирина.
 Вторая жена (2000—2001) — Евгения Анатольевна Гусева-Легковская (род. 21 апреля 1984), модель в журналах, актриса. Брак продлился всего один год.
 Третья жена (2010—2015) — Ольга Соколова (род. 1988; в девичестве — Попова), родом из Самары. Андрей и Ольга познакомились в 2005 году в Санкт-Петербурге, где девушка подрабатывала демонстратором одежды в бутике. До наступления беременности сожительствовали. Официальный брак заключили в апреле 2010 года. В 2015 году Ольга ушла от мужа, забрав с собой пятилетнюю дочь Софью. Живёт с дочерью в Санкт-Петербурге. Стала модельером и уже выпустила дебютную коллекцию одежды «SofiAndrevna».
 Дочь — Софья Андреевна Соколова (род. август 2010).

Андрей Соколов увлекается охотой. Любит хорошее оружие, ароматические палочки, чайные церемонии.

Творчество

Театральные работы

Роли в Московском государственном театре «Ленком» 
 Клавдий — Уильям Шекспир «Гамлет» (1991, реж. Глеб Панфилов);
 Главный сочинитель — «Юнона и Авось» (1991);
 Ислаев — «Две женщины» (1998);
 Астлей — «Варвар и Еретик»;
 Александр — И. Жамиак «Tout payé, или Всё оплачено» (2004, реж. Эльмо Нюганен);
 МакМерфи — Кен Кизи «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)» (2005, реж. Александр Морфов);
 Тартюф — Ж.-Б. Мольер «Тартюф» (2006, реж. Владимир Мирзоев);
 Илл — Ф. Дюрренматт «Визит дамы» (2008, реж. Александр Морфов).

Роли в Московском государственном «Театре Луны» 
 Александр Македонский — «Таис Сияющая».
 Ларри — «Диагноз: Эдит Пиаф».

Роли в других театрах и антрепризе 
 «Понедельник после чуда» (Новгородский областной театр драмы имени Ф. М. Достоевского);
 «Игра в жмурики» (1993, реж. А. Житинкин, Независимый театральный проект);
 «Любовью не шутят» (1994, Театр имени Моссовета);
 «Стеклянная пыль» (2005, La Teatr)
 «Утопия» (2018, по одноимённой пьесе Михаила Дурненкова, реж. Марат Гацалов, Театр Наций);

Режиссёрские работы в театре 
 «Койка» (Театр «Монолог XXI век», 1999)
 «За закрытой дверью» (Театр «Монолог XXI век»)
 «ЛюБоль» («Московский государственный театр „Ленком Марка Захарова“»), 2022.

Фильмография

Актёрские работы 
  — Она с метлой, он в чёрной шляпе — Алексей Орлов, молодой врач
  — Маленькая Вера — Сергей Соколов, студент
  — Раз, два — горе не беда! — Данилов, царский техник
  — В городе Сочи тёмные ночи — Борис, фотограф, «сын» Степаныча
  — Искусство жить в Одессе — Саша Боровой
  — Наш человек в Сан-Ремо — Николай
  — Охота на сутенёра — Стас Шапкин, сутенёр
  — Палач — Андрей Алексеевич Арсентьев
  — Сломанный свет — Лёвушка, актёр
  — Холодная осень — Он
  — Пьющие кровь — Александр Андреевич Руневский, жених Дашеньки
 1991 — Царь Иван Грозный — Афанасий Иванович Вяземский, князь
 1991 — Шальная баба — Алексей Иванович, художник, отец Кирилла
  — Невеста из Парижа — Володя
  — Странные мужчины Семёновой Екатерины — Никита
  — Бездна, круг седьмой — Николай Гордеев
  — Предсказание — Олег Владимирович Горюнов (в молодости)
  — Сыскное бюро «Феликс» — Даниил Плещеев, аспирант
  — Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя — виконт де Бражелон (роль озвучил Андрей Градов)
  — Любовь, предвестие печали… — Алексей Юдин
  — Письма в прошлую жизнь — Вадим Арсеньев
  — Одинокий игрок — Вадим Коробов, сослуживец Мити Сухожилова
  — Несут меня кони… — Иван Андреевич Лешков, адвокат
  — Рикошет / Rikoshet — Арсений
  — Зал ожидания — Владимир Каретников, актёр
  — Потерянный рай — Витольд Непотач
  — Агентство «Золотая пуля» — Андрей Викторович Обнорский, директор агентства «Золотая пуля», журналист
 2002 — Линия защиты — Андрей Зимогоров, адвокат
 2002 — Время любить — Игорь Борисович
 2002 — Смотрящий вниз — Александр Угаров
 — — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… — Жан (Евгений Воробьёв), врач-остеопат
 — — Адвокат — Алексей Николаевич Зимин, адвокат
  — Близнецы — Пётр Ерожин, следователь прокуратуры
  — Кавалеры Морской Звезды — Олег Бабенко
  — Красная площадь — Игорь Иосифович Шамраев, следователь
  — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… (2-й сезон) — Жан (Евгений Воробьёв), врач-остеопат
 2005 — Адвокат (2-й сезон) — Алексей Николаевич Зимин, адвокат
 2005 — Один день в Европе / One Day in Europe — Андрей
 2005 — Охота на асфальте — Борис Сергеевич Мироненко, бандит по кличке «Мирон»
 2005 — Три талера — Александр Александрович Тушинский, археолог, кандидат исторических наук
 2005 — Чайка — Борис Алексеевич Тригорин, беллетрист
 — — Адвокат (3-й сезон) — Алексей Николаевич Зимин, адвокат
  — Последний бронепоезд — Херманн Дитрих, подполковник вермахта / Шевцов, старший лейтенант Красной армии
  — Охота на гения — Виктор Стрешинский
 — — Адвокат (4-й сезон) — Алексей Николаевич Зимин, адвокат
  — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… (3-й сезон) — Жан (Евгений Воробьёв), врач-остеопат
 2007 — Я остаюсь — Глеб Валентинович Шахов, начальник Евгении
 2007 — Смерш — Юзеф Бернацкий, главарь банды
 2007 — Формула стихии — Станислав Андреевич Ковалёв
 — — Адвокат (5-й сезон) — Алексей Николаевич Зимин, адвокат
  — Заходи — не бойся, выходи — не плачь — Геннадий Петрович Тимофеев, бывший муж Стеллы
  — Коснуться неба — Андрей Петрович Орлов, психолог
 2008 — Московский жиголо — Вадим Степанович Озерцов, бывший муж Марии
 2008 — Оттепель — Андрей
 2008 — Эффект домино — Евгений Максимов, психолог
 — — Адвокат (6-й сезон) — Алексей Николаевич Зимин, адвокат
  — Когда растаял снег — Василий Кондратьевич Шувалов, майор госбезопасности
 2009 — Гувернантка — Игорь Васильевич Громов
 2009 — Дом без выхода — Стас Кириллов
 2009 — Летом я предпочитаю свадьбу — Игорь
 2009 — Логово змея — Сергей Юрьевич Радзин, владелец «Восток-Холдинга»
 — — Адвокат (7-й сезон) — Алексей Николаевич Зимин, адвокат
  — Седьмая жертва — Алексей Зимин, адвокат
  — Поцелуй Сократа — Владимир Седов, профессор криминалистики
  — Адвокат (8-й сезон) — Алексей Николаевич Зимин, адвокат
  — Новогодний брак — Андрей Знаменский, хозяин издательства
 2012 — Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях — Михаил Речников
 2012 — Личные обстоятельства — Герман Кузнецов, хирург
  — Красные горы — Кирилл Львович Энгельгардт, капитан первого ранга
  — Департамент — Андрей Яковлевич Поль —  полковник полиции, начальник отдела госзащиты ГУСБ МВД РОССИИ
  — До свидания, мальчики! — Василий Анатольевич Карпов
  — Я больше не боюсь — Владимир Луконин, спортивный доктор
  — Стартап — чиновник
  — Память осени — водитель грузового такси
  — Медный всадник России — Юрий Матвеевич Фельтен, архитектор
  — Уголь — Макаров, директор шахты
  — Вампиры средней полосы (телесериал, 2-й сезон) — Андрей Петрович Усачёв, подполковник полиции, любовник и коллега Аннушки из 1991
  — Аманат — Николай I

Режиссёрские работы 
 2003—2011 — Адвокат (в группе режиссёров)
 2009 — Артефакт
 2015 — Память осени
 2019 — Выжившая

Продюсерские работы 
 2009 — Артефакт
 2015 — Память осени

Клипы 
 2001 — «Поплачу и брошу» (исполняет Татьяна Овсиенко)
 2002 — «Зеркало любви» (исполняет Наталья Штурм)
 2022 — «Оба» (исполняет Алина Делисс)

Телевидение 
 С 2005 по 2006 годы — ведущий ночного телевизионного «мужского» ток-шоу «Только для мужчин» на телеканале «ТВ Центр».
 С 14 сентября 2014 года по 27 марта 2016 года — ведущий программы «Чёрно-белое» на «Первом канале».

Общественная деятельность

Работа в Общероссийском народном фронте (ОНФ) 
Андрей Соколов является сопредседателем регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Московской области.

Участие в выборах в Московскую городскую думу (2019) 
В июне 2019 года Андрей Соколов сообщил о том, что намерен выдвигаться кандидатом в депутаты Московской городской думы по 43-му избирательной округу (включает районы Арбат, Пресненский, Хамовники) на предстоящих выборах 8 сентября 2019 года.

28 июня 2019 года штаб Алексея Навального сообщил об обнаружении в Москве помещения, где происходила массовая фальсификация подписей в поддержку кандидатов на выборах в Московскую городскую думу, в том числе Андрея Соколова. Соколов сказал, что уже собрал достаточно подписей, и ему не нужно заниматься фальсификациями.

13 июля 2019 года кандидат в депутаты Мосгордумы юрист ФБК Любовь Соболь заявила, что подписи в поддержку кандидата Андрея Соколова подделаны. Она опубликовала видеозапись, в которой её соратники проводят поквартирный опрос по адресам, якобы указанным в подписных листах Соколова. Якобы жильцы этих квартир на камеру говорят, что к ним никто не приходил, подписи за кандидатов они не ставили.

16 июля 2019 года Андрею Соколову было отказано в регистрации кандидатом для участия в выборах в Мосгордуму избирательной комиссией 43-го округа. В его подписных листах 580 подписей были признаны недействительными.

Признание заслуг

Государственные награды Российской Федерации 
 1998 — почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» — за заслуги в области искусства.
 2005 — почётное звание «Народный артист Российской Федерации» — за большие заслуги в области искусства.
 2020 — Орден Дружбы — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Региональные награды Российской Федерации 
 2022 — Почётная грамота Республики Дагестан — за заслуги в области культуры и искусства, активное участие в создании художественного фильма «Аманат»

Общественные награды и премии 
 1994 — приз за лучшую мужскую роль на кинофестивале «Новое кино России» — за роль Вадима Арсеньева в художественном фильме «Письма в прошлую жизнь» (1994).
 1994 — приз за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале «Балтийская жемчужина» в Риге (Латвия) — за роль Николая Гордеева в художественном фильме «Бездна, круг седьмой» (1993).
 2000 — орден Святой Анны III степени.
 2002 — золотой орден имени Ф. Н. Плевако Гильдии российских адвокатов в номинации «За вклад в развитие адвокатуры России» — за роль адвоката Андрея Зимогорова в телесериале «Линия защиты» (2002).
 2006 — орден Михаила Ломоносова Общероссийской общественной организации «Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка».
 2007 — золотой орден «Служение искусству» МБФ «Меценаты России» и статуэтка «Добрый Ангел».
 2012 — юбилейный приз «Немеркнущая зрительская любовь» дирекции ХХ Всероссийского государственного кинофестиваля «Виват, кино России!» в Санкт-Петербурге.
 2019 — лауреат IX российской национальной актёрской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова (Санкт-Петербург) в номинации «Лучшие из лучших» (8 марта 2019 года) — за блистательное исполнение ролей на российской театральной сцене.

Примечания

Ссылки 
 Соколов Андрей Алексеевич. Народный артист России. Биография. Официальный сайт Московского государственного театра «Ленком» // lenkom.ru
 Официальный сайт Андрея Соколова. // андрейсоколов.рф
 Андрей Соколов. Биография и фильмография. Официальный сайт телеканала «Россия-1» // russia.tv
 Соколов Андрей Алексеевич. Биография, фильмография, фотографии актёра, режиссёра, продюсера. // ruskino.ru
 Автор и ведущий: Михаил Зеленский. ВИДЕО. Программа «Прямой эфир». «Андрей Соколов: откровенно о сокровенном» (выпуск от 16 августа 2012 года). Официальный сайт телеканала «Россия-1» // russia.tv
 Автор и ведущая: Татьяна Устинова. ВИДЕО. Программа «Мой герой» (2017 год). Герой программы — актёр, режиссёр и продюсер Андрей Соколов. Выпуск от 5 июля 2018 года (00:38:56). Официальный сайт телекомпании «ТВ Центр» // tvc.ru
 Автор и ведущий: Борис Корчевников. ВИДЕО. Программа «Судьба человека». «Судьба Андрея Соколова» (выпуск от 6 ноября 2018 года). Официальный сайт телеканала «Россия-1» // russia.tv
 
 Елена Милиенко. Андрей Соколов: «Мы расстались с думающим зрителем». Журнал «Театрал» // teatral-online.ru (1 июля 2011 года)
 Андрей Соколов: откровенное интервью о любви. — «Любовь живёт больше, чем пресловутые три года — уж поверьте мне». // 7days.ru (20 февраля 2013 года)
 Спектакль «Игра в жмурики» по пьесе Михаила Волохова в постановке Андрея Житинкина. В ролях: Сергей Чонишвили, Олег Фомин и Андрей Соколов. Официальный сайт российского драматурга Михаила Волохова // volokhov.ru
 Официальная страница Андрея Соколова в социальной сети «ВКонтакте». // vk.com
 Официальная страница Андрея Соколова в приложении «Instagram». // instagram.com

Выпускники МАТИ
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Телеведущие по алфавиту
Телеведущие XXI века
Телеведущие России
Общественные деятели России
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Телеведущие Первого канала